En marine, un port est un endroit destiné à accueillir les bateaux. 
 En botanique, le port désigne l'aspect général d'une plante.
 En géographie, le mot port désigne avant tout l'endroit destiné à accueillir les bateaux et qui constitue une interface avec le reste du monde. De façon secondaire, il est également synonyme de col, essentiellement dans les Pyrénées.
 En dynamique des systèmes, un port est le lieu par lequel deux parties interconnectées d'un système échangent de l'énergie.

Patronyme 

 Célestin Port (1828-1901), historien français

Informatique 

En informatique, un port a plusieurs sens :
 un port matériel est une prise permettant de brancher des périphériques sur un ordinateur;
 un port logiciel est un système permettant aux ordinateurs de recevoir ou d'émettre des informations;
 un anglicisme consiste à parler du port d'un logiciel (pour : portage) d'une plate-forme (d'un langage informatique) vers une autre.

Toponyme 

 Port, commune française de l'Ain
 Port, commune suisse du canton de Berne
 Port, ancien nom de la commune de Saint-Nicolas-de-Port en Meurthe-et-Moselle
 Port, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Noyelles-sur-Mer

Voir aussi 
 Port-la-Forêt, port de plaisance de La Forêt-Fouesnant commune française du Finistère
 Port-Brillet, commune française de la Mayenne
 Port-de-Bouc, commune française des Bouches-du-Rhône
 Port-de-France, ancien nom de Nouméa, commune française de Nouvelle-Calédonie
 Port-de-Lanne, commune française des Landes
 Port-d'Envaux, commune française de la Charente-Maritime
 Port-de-Piles, commune française de la Vienne
 Port-des-Barques, commune française de la Charente-Maritime
 Port-en-Bessin-Huppain, commune française du Calvados
 Port-la-Nouvelle, commune française de l'Aude
 Port-Launay, commune française du Finistère
 Port-le-Grand, commune française de la Somme
 Port-Lesney, commune française du Jura
 Port-Louis, commune française du Morbihan
 Port-Louis, commune française de la Guadeloupe
 Port-Malo, nom donné à Saint-Malo durant la Révolution française
 Port-Mort, commune française de l'Eure
 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, commune française de la Dordogne
 Port-Sainte-Marie, commune française de Lot-et-Garonne
 Port-Saint-Louis-du-Rhône, commune française des Bouches-du-Rhône
 Port-Saint-Père, commune française de la Loire-Atlantique
 Port-Suliac, nom donné à Saint-Suliac durant la Révolution française
 Port-sur-Saône, commune française de la Haute-Saône
 Port-sur-Seille, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Port-Vendres, commune française des Pyrénées-Orientales
 Port-Villez, commune française des Yvelines

 Le Port, commune française de l'Ariège
 Le Port, commune française de La Réunion
 Le Port-Marly, commune française des Yvelines

 Saint-Nicolas-de-Port, commune française de Meurthe-et-Moselle

